Bagà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bagà (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Bagà (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar